Bienheureuse Mère Sabiani, faisant partie des saints géorgiens, fêtée le 13 janvier,
 Simon Sabiani, premier adjoint du maire de Marseille de 1929 à 1935, engagé dans la collaboration sous l'Occupation.